Храм Свято́й Мари́и Магдали́ны — название различных христианских храмов, освящённых в честь Марии Магдалины. Написание имени может меняться в зависимости от конфессии.

Белоруссия 
 Церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины (Минск) — православный храм в Минске.

Великобритания 
 Церковь Святой Марии Магдалины (Вулидж) — церковь Англии в Вулидже, (Южный Лондон).

Германия 
 Церковь Марии Магдалины (Веймар) — православный храм в городе Веймар.
 Церковь Марии Магдалины (Дармштадт) — православный храм в Дармштадте.

Латвия 
 Церковь Марии Магдалины (Рига) — католическая церковь в Риге.

Польша 
 Церковь Святой Марии Магдалины (Белосток) — православный храм в Белостоке.
 Собор Святой Равноапостольной Марии Магдалины (Варшава) — православный храм в Варшаве.
 Собор Святой Марии Магдалины (Вроцлав) — старокатолический храм во Вроцлаве.
 Церковь Святой Марии Магдалины (Добровода) — католическая церковь, в деревне Добровода Свентокшиского воеводства.
 Церковь Святой Марии Магдалины (Тарнобжег) — католическая церковь, находящаяся в городе Тарнобжеге.

Россия 
 Лютеранская церковь Святой Марии Магдалины (Воронеж) — лютеранский храм в Воронеже.
 Церковь Марии Магдалины (Екатеринбург) — памятник архитектуры в Екатеринбурге.
 Церковь Марии Магдалины — строящийся храм в Дмитрове Московской области по проекту одноимённой церкви в Восточном Иерусалиме.
 Церковь св. равноапостольной Марии Магдалины — домовый храм при 1-й Градской больнице в Москве.
 Церковь Марии Магдалины (Нальчик) — православный храм в Нальчике, Кабардино-Балкария.
 Церковь Святой Марии Магдалины в монастыре Святой Равноапостольной Марии Магдалины (Никольское) — действующий женский православный монастырь, Ливенская епархия, Орловская область, Россия.
 Церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины (Санкт-Петербург) — православный храм постройки посл. трети XVIII века, Санкт-Петербург, Малая Охта. При церкви было ныне не существующее Малоохтинское православное кладбище (не путать со старообрядческим).
 Церковь Марии Магдалины (Павловск) — православный храм в Павловске, Санкт-Петербург.
 Церковь Марии Магдалины, евангелистско-лютеранская (Павловск) — лютеранский храм в Павловске, Санкт-Петербург.
 Кирха Святой Марии Магдалины (Приморск) — бывшая лютеранская церковь в Приморске, Ленинградская область.
 Церковь Святой Магдалины в Улиткино — православный храм 1747 года постройки в Улиткино Московской области.

Святая Земля 
 Церковь Святой Марии Магдалины (Гефсимания) — русская православная церковь в Гефсимании, в Восточном Иерусалиме.
 Монастырь Святой Марии Магдалины (Магдала) — монастырь Русской православной церкви в Магдале.

США 
 Собор Святой Марии Магдалины (Солт-Лейк-Сити) — католический храм в Солт-Лейк-Сити.

Таджикистан 
 Церковь Святой Марии Магдалины (Худжанд) — православный храм в Худжанде.

Украина 
 Костёл и монастырь Святой Марии Магдалины (Львов) — учреждение культуры во Львове.
 Храм Святой Равноапостольной Марии — православный храм в г. Авдеевка, Донецкая обл.
  — православный храм в г. Белая Церковь, Киевская обл.

Франция 
 Церковь Мадлен — церковь Святой Марии Магдалины в 8-м округе Парижа.

Эстония 
 Церковь Святой Магдалены (Рухну) — лютеранский храм на острове Рухну.

Казахстан 
 Церковь Святой Марии Магдалины — руины храма (1894) в селе Мергенево.